Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх 2016 прошли с 6 по 16 августа.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Календарь

Квалификация

Ссылки